Kielmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kielmann (* 1825; † nach 1873), deutscher Maler
 Annemarie Kielmann (* 20. Jahrhundert), deutsche Dialogbuchautorin, Dialogregisseurin und Synchronsprecherin
 Christian Friedrich Adolph Maximilian Kielmann (1815–1900), deutscher Fiskalpolitiker und Parlamentarier
 Friedrich Christian Kielman von Kielmansegg (1639–1714), Diplomat
 Heinrich Kielmann (1581–1649), deutscher  Jurist, Klassischer Philologe und Dramatiker, Konrektor und Professor in Stettin
 Henry Kielmann (1929–2003), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Johann Adolph Kielmann von Kielmannsegg (1612–1676), deutscher Kammerpräsident und Hofkanzler
 Marina Kielmann (* 1968), deutsche Roll- und Eiskunstläuferin
 Thorsten Kielmann (* 1966), deutscher Fußballspieler